Курячівська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район
 Курячівська сільська рада — Луганська область, Старобільський район